Угтаалцайдам () — сомон аймака Туве, Монголия.

Центр сомона — Ар Асгат находится в 177 километрах от города Зуунмод и в 125 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Здесь развита сфера обслуживания, работают туристические базы, школа, больница, различные мастерские.

География 
На территории сомона постираются горы Хуулийхаан (1707 метров), Арцат Сонинхангай (1534 метров), Хадат халзан и др. Большую часть занимают долины гор Угтаалцайдам и Тал. Есть многочисленные мелкие реки и ручейки. Водятся волки, лисы, косули, манулы, корсаки, зайцы, тарбаганы.

Климат резко континентальный. Средняя температура января -21°С, июня +17°С. В год в среднем выпадает 220-300 мм осадков.

Имеются запасы золота, железной руды, стройматериалов.

Примечания 

Сомоны аймака Туве